Спусти ме на земљу је четврти студијски албум рок групе -{Негатив}-. Албум је издат 24. априла 2009. године, након петогодишње паузе.

Списак нумера 

Албуми 2009.
Албуми групе Negative
Албуми издати за City Records